Geamăna ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien
Geamăna (Alba), Dorf im Kreis Alba
Geamăna (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
Geamăna (Drăgoești), Dorf im Kreis Vâlcea
Geamăna (Stoilești), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau
Geamăna, Anenii Noi, Dorf im Rajon Anenii Noi